Schmalzöd ist der Ortsname von

 Schmalzöd (Haarbach), Ortsteil der Gemeinde Haarbach, Landkreis Passau, Bayern
 Schmalzöd (Unterreit), Ortsteil der Gemeinde Unterreit, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern